Матушкин — русская фамилия. Известные носители:

 Матушкин, Алексей Алексеевич  (1902—1975) — советский контр-адмирал.
 Матушкин, Василий Семёнович (1906—1988) — советский писатель.
 
 Матушкин, Игорь Витальевич (род. 1965) — российский и белорусский хоккеист.
 Матушкин, Лев Алексеевич (1927—2014) — вице-адмирал, Герой Советского Союза.
 Матушкин, Пётр Георгиевич (1916—1976) — советский историк, профессор.
 Матушкин, Семён Егорович (1922—2015) — ректор Челябинского государственного университета.

См. также 
 Матушкина
 Матюшкин
 Матушкино (значения)